MAQ steht für:
 Bahnhof Mangalore Central (Bahnhofscode), Mangaluru, Indien
 Flughafen Mae Sot (IATA-Code), Flughafen von Mae Sot, Thailand
 Martinique, UNDP-Code

maq steht für:
 Chiquihuitlán (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Mazatekischen in Mexiko

MAQ